Fotbollsallsvenskan 1937/1938 var Sveriges högsta serie i fotboll säsongen 1937/1938 och hade tolv lag och därmed 22 omgångar. Serien vanns av IK Sleipner som därmed blev svenska mästare i fotboll för första gången. Lag 11 och 12 flyttades ner till division II.

Höstsäsongen spelades 1 augusti-14 november 1937 och vårsäsongen spelades 27 mars-29 maj 1938.

Seger gav 2 poäng, oavgjort gav 1 poäng och förlust gav 0 poäng. Observera att det ej var målskillnad (antalet gjorda mål minus antalet insläppta mål) och regeln flest gjorda mål som gällde när två lag hade samma poäng denna säsong, utan målkvot (antalet gjorda mål dividerat på antalet insläppta), vilket är skälet till att Hälsingborgs IF placerade sig före Landskrona BoIS.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1937 i Sverige
1938 i Sverige
1937/1938
Fotbollssäsongen 1937/1938